DNP puede referirse a:

 los Decretos de Nueva Planta; o
 al compuesto químico 2,4-dinitrofenol.

Nota: En clasificaciones deportivas, se usan las siglas "DNP" para indicar que un competidor no participó.

Siglas